Склад збірної Камеруну на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Камерун
Камерун 2014